Рібо́ () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Марк Рібо (; 1954) — американський гітарист і композитор.
 Огюстен Теодюль Рібо (; 1823–1891) — французький живописець і графік.
 Олександр Рібо (; 1842–1923) — французький політик і державний діяч, неодноразово очолював кабінет міністрів Франції.
 Теодюль Арман Рібо (; 1839–1916) — французький психолог, педагог, член Французької академії.

Інше 
 Сунь Рібо (; 1976) — китайська біатлоністка, призерка чемпіонату світу з біатлону (2005), учасниця 3-х Олімпійських ігор.
 Ліньї-ле-Рібо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.

Французькі прізвища